Slohokej liga 2011/12 je tretja sezona Slohokej lige, v kateri je sodelovalo osem klubov iz treh držav. Naslov prvaka lige je drugič osvojil HK Partizan, ki je v finalni seriji s 3:2 v zmagah premagal HS Olimpija, tretje mesto pa je osvojil HK Triglav, ki je v seriji za tretje mesto premagal HDK Maribor.

Sodelujoči klubu

Redni del

Končnica
{{8TeamBracket-with third
| team-width=160
| RD1-seed1=1
| RD1-team1=HDK Maribor
| RD1-score1=
| RD1-seed2=
| RD1-team2=
| RD1-score2=
| RD1-seed3=4
| RD1-team3=HK Olimpija
| RD1-score3=2
| RD1-seed4=5
| RD1-team4=KHL Mladost
| RD1-score4=0
| RD1-seed5=3
| RD1-team5=HK Triglav
| RD1-score5=2
| RD1-seed6=6
| RD1-team6=HK Slavija
| RD1-score6=0
| RD1-seed7=2
| RD1-team7=HK Partizan
| RD1-score7=2
| RD1-seed8=7
| RD1-team8=HDD Bled
| RD1-score8=0

| RD2-seed1=4
| RD2-team1=HK Olimpija
| RD2-score1=2
| RD2-seed2=1
| RD2-team2=HDK Maribor
| RD2-score2=0
| RD2-seed3=3
| RD2-team3=HK Triglav
| RD2-score3=0
| RD2-seed4=2
| RD2-team4=HK Partizan
| RD2-score4=2

| RD3-seed1=4
| RD3-team1=HS Olimpija
| RD3-score1=2
| RD3-seed2=2
| RD3-team2=HK Partizan
| RD3-score2=3

| RD3-seed3=1
| RD3-team3=HDK Maribor
| RD3-score3=1
| RD3-seed4=3
| RD3-team4=HK Triglav
| RD3-score4='2
}}

Statistika
Najboljši strelci

Najboljši vratarjiUpoštevani so vratarji, ki so skupno branili vsaj 250 minut.''

2011
2011 v športu
2012 v športu